Седлари могу да буду:

 Седлари, занатлије које израђују седла (самарџије)

или

 Седлари (Ваљево), насељено мјесто града Ваљева, Србија
 Седлари (Требиње), насеље у граду Требиње, Република Српска, БиХ
 Седлари (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Седлари (Равно), насеље у општини Равно, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Седло